Hillesheim est un terme pouvant désigner :

Patronyme 
 Ludwig Hillesheim (1514-1575), humaniste et homme politique allemand

Toponyme

Hillesheim, ville de l'arrondissement de Vulkaneifel en Rhénanie-Palatinat et chef-lieu de la collectivité territoriale de Hillesheim
 Hillesheim, commune de l'arrondissement de Mayence-Bingen en Rhénanie-Palatinat

Homonymie de toponyme